Danser i Mørket (br: Dançando no Escuro) é um filme de 2000, do gênero drama musical, dirigido por Lars von Trier, que também é o autor do roteiro. O filme venceu no Festival de Cannes a Palma de Ouro (von Trier) e o  Prêmio de interpretação feminina (Bjork). Também venceu o Prêmio do Cinema Europeu de melhor filme, entre outros prêmios de destaque.

Dançando no Escuro completa a trilogia de filmes "Coração de Ouro" de von Trier, que inclui Breaking the Waves e Idioterne. A trilha sonora do filme, lançada no álbum Selmasongs, foi toda criada pela atriz protagonista e musicista Björk.

Enredo 
O filme se passa nos Estados Unidos, no ano de 1964, e a protagonista é Selma Jezková (Björk), uma imigrante tcheca que se mudou para aquele país com seu filho Gene (Vladica Kostic). Selma aluga um trailer na propriedade do policial local Bill (David Morse) e sua esposa Linda (Clara Seymour), onde vive muito humildemente. Para sobreviver, trabalha em uma fábrica de indústria metalúrgica pesada com sua melhor amiga Kathy (Catherine Deneuve) e com Jeff (Peter Stormare) que quer ficar com Selma.

O que ninguém sabe é que Selma sofre de uma doença hereditária degenerativa que está lhe ocasionando uma rápida cegueira progressiva. Por este motivo, Selma guarda cada centavo em uma lata em sua cozinha para custear uma operação que evite que seu filho sofra do mesmo destino.

Nas horas vagas, Selma e Kathy vão ao cinema local, onde desfrutam dos fabulosos musicais de Hollywood (42nd Street). Ali, Kathy descreve e representa os passos de baile com seus dedos sobre as palmas das mãos de Selma. Também ensaia em uma representação teatral do musical The Sound of Music, onde começa a revelar os sintomas de sua cegueira. Quando está em sua miserável vida cotidiana, as coisas ficam insuportáveis e Selma entra em um estado de alucinação em que imagina suas circunstâncias ordinárias e indivíduos envoltos em elaborados números teatrais. Esses "transes", como muitas canções de Björk, se desencadeiam a partir de algum tipo de som da vida real (desde o barulho das máquinas até o suave som de uma bandeira se esparzindo na brisa) e ocorrem durante quase todo o filme, inclusive nos momentos mais difíceis.

Desgraçadamente, Selma entra em um desses transes quando está trabalhando em um artefato que acaba se quebrando, e é despedida. Neste momento, seus amigos se dão conta de que Selma enxerga com muita dificuldade. Quando Jeff, seu pretendente, lhe pergunta sobre sua cegueira, Selma imagina um musical com o som do trem que passa e os obreiros dançando.

Pela noite, conversa com Bill, que pede a Selma um empréstimo, pois perdeu o dinheiro no jogo e quer manter a ilusão de prosperidade a sua esposa, mas ela se nega. Para conformar a Bill, Selma lhe revela o segredo de sua cegueira, esperando que juntos possam compartilhar seus segredos. Então Bill se esconde no trailer de Selma, sabendo que ela é incapaz de vê-lo, e observa onde ela guarda seu dinheiro.

No dia seguinte, quando Selma volta para sua casa, encontra a lata vazia. Então Selma se dirige à casa de Bill para informar do roubo. Linda, a esposa de Bill, trata a Selma de maneira grosseira, pois seu esposo havia lhe dito que eles tinham um romance, e lhe mostra uma caixa de depósitos com todos os papéis do banco, para contar o dinheiro, e a expulsa de sua casa.

Já que Selma sabia que Bill estava arruinado, compreende que o dinheiro que estava contando era o seu, e tenta recuperá-lo. Bill saca uma arma e termina ferido. Ao descobri-los, Linda acredita que Selma tentava roubar o dinheiro e avisa a polícia. Bill suplica a Selma que o mate, e ela, depois de resistir dolorosamente, dispara nele repetidas vezes, ainda que ele não morra. Por último, golpeia sua cabeça com a caixa de depósitos e o mata. Então, Selma cai em um de seus transes e imagina que o cadáver de Bill se levanta e começa a bailar suavemente com ela, incitando-a a correr para a liberdade, recolher o dinheiro e ir ao hospital pagar a operação de seu filho antes que a polícia a pegue.

Quando está ensaiando para o musical, Selma é presa e levada ao juiz. É acusada por homicídio e ainda por simpatizar-se com o comunismo por sua origem tcheca. Ainda revela a verdade de sua situação e se nega a contar o segredo de Bill, pois prometeu não fazê-lo. Quando afirma que a razão por que não tinha mais o dinheiro era que estava enviando dinheiro a seu pai na Tchecoslováquia, foi acusada de falso testemunho e é sentenciada a morte. No tribunal, Selma entra em transe e imagina a todos (juiz, advogados e júri) bailando.

Presa em uma cela silenciosa, Selma, partida pela dor, deseja entrar em transe, mas a falta de ruído a impede, e tenta recuperar a felicidade cantando My Favourite Things. Kathy e Jeff encontram o hospital, devolvem o dinheiro para Selma para que ela pague um advogado que poderia libertá-la da sentença. Selma se enfurece e dispensa o advogado, pois prefere morrer do que seu filho ficar cego. Quando se dirige para cumprir a sentença, Selma entra em transe, contando os passos para a forca. Antes de morrer, Kathy disse a Selma que a operação de seu filho tinha sido realizada com sucesso. Ela, então, canta feliz e é enforcada em uma cena estremecedora: morre uma mulher inocente que só cuidava de melhorar a vida de seu filho. Enquanto seu corpo fica pendurado à forca, aparece uma frase dizendo que esse será o destino somente de quem deixar ser "They say it's the last song; They don't know us, you see; It's only the last song; If we let it be" (em português, Eles dizem que essa é a última canção, eles não nos conhecem, sabe. É apenas a última canção, se deixarmos que seja).

Elenco 
 Björk .... Selma Jezkova
 Catherine Deneuve .... Kathy
 Vladica Kostic .... Gene Jezkova
 David Morse .... Bill Houston

 Peter Stormare .... Jeff
 Joel Grey ....Oldrich Novy
 Jean-Marc Barr .... Norman
 Cara Seymour .... Linda Houston
 Vincent Paterson .... Samuel
 Siobhan Fallon .... Brenda
 Zeljko Ivanek .... advogado

Principais prêmios e indicações 
O filme foi indicado ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles, o Oscar, e foi vencedor da Palma de Ouro e também do prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. Nos Prémios do Cinema Europeu, venceu o Melhor Filme, Melhor Atriz e o "Prêmio do Público".

Foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro no César e venceu na mesma categoria no Goya e nos Prêmios Independent Spirit.

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Filmes da Espanha de 2000
Filmes da Argentina de 2000
Filmes da Dinamarca de 2000
Filmes da Alemanha de 2000
Filmes dos Países Baixos de 2000
Filmes da Itália de 2000
Filmes dos Estados Unidos de 2000
Filmes do Reino Unido de 2000
Filmes da França de 2000
Filmes de drama musical da Espanha
Filmes de drama musical da Argentina
Filmes de drama musical da Dinamarca
Filmes de drama musical da Alemanha
Filmes de drama musical dos Países Baixos
Filmes de drama musical da Itália
Filmes de drama musical dos Estados Unidos
Filmes de drama musical do Reino Unido
Filmes de drama musical da França
Filmes de drama musical da Suécia
Filmes de drama musical da Finlândia
Filmes de drama musical da Islândia
Filmes de drama musical da Noruega
Filmes premiados com a Palma de Ouro
Filmes premiados com o Goya
Filmes em língua inglesa
Filmes ambientados em 1964
Filmes ambientados na década de 1960
Filmes ambientados em Washington
Filmes gravados na Dinamarca
Filmes com personagens cegos
Filmes dirigidos por Lars von Trier
Filmes premiados com o Independent Spirit
Filmes vencedores do Prémio do Cinema Europeu
Filmes sobre pena de morte